Pescosta ist der Familienname von
 Vigil Pescosta (1886–1981), italienischer Bildhauer

Pescosta ist der Name
 Pescosta (Corvara), Fraktion der Gemeinde Corvara in Südtirol